Frederick Augustus Muhlenberg  ist der Name folgender Personen:

* Frederick Muhlenberg (1750–1801), Sprecher des US-Repräsentantenhauses
 Frederick Augustus Muhlenberg (Erzieher) (1818–1901), US-amerikanischer Theologe und Klassischer Philologe 
 Frederick Augustus Muhlenberg (1887–1980), US-amerikanischer Politiker